Керча — українське прізвище.

Відомі носії:

 Керча Ігор Юрійович — лексиколог, кодифікатор русинської мови.
 Керча Юрій Юрійович — український хімік.

Див. також 
 Керч (значення)

Українські прізвища